HMS Jupiter può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

  – nave di quarto rango da 50 cannoni varata nel 1778 e distrutta nel 1808
 
  – nave da guerra della classe Majestic varata nel 1895
  – cacciatorpediniere della classe J
  – fregata della classe Leander